Меришор има више значења:

 Меришор (Букурешчи), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Меришор (Баница), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Меришор (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Меришор (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији